Чемпиона́т Пе́рвой ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2008 го́да () — 17-й сезон Первой лиги Латвии по футболу, который прошёл с 27 апреля по 8 ноября 2008 года.

Турнирная таблица 

Команды, помеченные курсивом, принимают участие в Первой лиге вне конкуренции, так как являются дублёрами клубов Высшей лиги.

Лучшие бомбардиры 

 «Абулсу» засчитано техническое поражение (0:3) за участие в игре 19-го тура «Ауда» — «Абулс» (24 августа, 2:2) незаявленного игрока Калвиса Бурова (под именем Гатиса Верземниекса).
 «Яунибе» засчитано техническое поражение (0:3) за участие в игре 28-го тура «Яуниба» — «Екабпилс» (25 октября, 3:1) незаявленного игрока Константина Мациона.
 «Абулс» установил антирекорд Первой лиги, не набрав за весь турнир ни одного очка.
 В переходных матчах за право в 2009 году играть в Высшей лиге «Транзит» проиграл «Блазме» — 1:6 (1:5 и 0:1).

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2008
 Кубок Латвии по футболу 2008
 Вторая лига Латвии по футболу 2008

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 

2008
Футбол в Латвии в 2008 году